Tardos peut faire référence à :

Patronymes 

  (1910–1966), compositeur hongrois.
 Éva Tardos (née en 1957), mathématicienne hongroise.
 Gábor Tardos (*1964), mathématicien hongrois.
 Juan Domingo Tardós Solano (*1961), professeur et ingénieur électricien espagnol.
  (1918–2004), écrivain-journaliste français-hongrois.
  (†2006), homme politique et économiste hongrois.
  (*1943), poétess américaine.
  (1866–1927), peintre et dramaturge hongrois.

Toponymes  
 Tardos, un village et une commune du comitat de Komárom-Esztergom en Hongrie.